Shanghai-Hongqiao steht für:
 Flughafen Shanghai-Hongqiao
 Bahnhof Shanghai-Hongqiao